Een aantal wegen in de Verenigde Staten verbonden met de Interstate 95, van noord naar zuid:
 Interstate 495 (Maine) - een verbindingsweg in Portland (Maine), doorgaans bekend als de "Falmouth Spur"
 Interstate 495 (Massachusetts) - een van de ringwegen van Boston
 Interstate 495 (New York) - stadscentrum New York naar Long Island, doorgaans bekend als de "Long Island Expressway" (LIE)
 Interstate 495 (Delaware) - een bypass van Wilmington (Delaware)
 Capital Beltway - een ringweg rond Washington D.C.

Voormalige wegen:
 New Jersey Route 495 - een westelijke voortzetting van New Yorks I-495
 New York State Route 495 - aanvoerweg van de the Lincoln Tunnel in Manhattan
 Interstate 87 (North Carolina) - een onderdeel van de verbindingsweg US 64 van Raleigh naar Rocky Mount (North Carolina)
 Interstate 476 - oorspronkelijk gepland als I-495 van Woodlyn naar Plymouth Meeting (Pennsylvania)